Asuncion kan syfta på följande platser:

Costa Rica 
 La Asunción, Costa Rica, ort,

Filippinerna 
 Asuncion (Davao del Norte), kommun,

Guatemala 
 Municipio de Asunción Mita, kommun, 
 Asunción Mita, kommunhuvudort, Departamento de Jutiapa,

Mexiko 
 Asunción Ocotlán (ort), Oaxaca, 
 Asunción, Tabasco, ort, Balancán, 
 Asunción Ixtaltepec (ort), Oaxaca,

Paraguay 
 Asunción, huvudstad, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar